Amok () — дебютный студийный альбом супергруппы Atoms for Peace, вышел 25 февраля 2013 года. Диск был записан во время трёхдневного джем-сейшна.

Список композиций

Позиции в чартах

Участники записи 
 Том Йорк — вокал, клавишные, программинг, гитара
 Фли — бас-гитара
  — ударные
 Мауро Рефоско — перкуссия
 Найджел Годрич — программинг, продакшн

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Atoms for Peace
 Официальный сайт Radiohead
 Официальный сайт Red Hot Chili Peppers

Альбомы XL Recordings
Дебютные альбомы 2013 года
Альбомы, спродюсированные Найджелом Годричем